Henry Sylvester-Williams (1869-1911), avocat et écrivain britannique ;
 Sylvester Williams (né en 1988), joueur de football américain.